Сейфуллино — название населённых пунктов в Казахстан:
 Сейфуллино — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Сейфуллино — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Сейфуллино — село в аульном округе Жолдасбая Ералиева Жетысайского района Туркестанской области.
 Сейфуллино — село в Жылысуском сельском округе Жетысайского района Туркестанской области.